Rzut oszczepem mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Igrzysk Olimpijskich w Melbourne w roku 1956. Konkurs rzutu oszczepem rozegrano 3 dnia zmagań lekkoatletów – 26 listopada.

Przebieg zawodów 
Broniący tytułu mistrza olimpijskiego – Amerykanin Cyrus Young – zajął ostatecznie 11 miejsce. Na półmetku (po trzech kolejkach) w zawodach prowadził reprezentant Polski Janusz Sidło z wynikiem 79,98 m (był to wówczas rekord olimpijski).

Tabela wyników

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1956
Lekkoatletyka w Australii